Аксис, плямистий олень (Axis axis) — вид оленів.
 Аксис — другий шийний хребець.